Las Trojas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Trojas, Guanajuato, ort, Comonfort, 
 Las Trojas, Jalisco, ort, 
 Las Trojas, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar